Ранчо ел Фраиле има више значења:

 Ранчо ел Фраиле, Уерта ел Фраиле (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Фраиле (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику